Tororó — Poecilotriccus plumbeiceps, espécie de ave sul-americana
Tororo — cidade ddo leste do Uganda

Brasil
Tororó (Salvador) — bairro
Dique do Tororó — em Salvador
Apaches do Tororó — bloco carnavalesco de inspiração indígena de Salvador
Cachoeira do Tororó — no Distrito Federal

Desambiguações de topônimos